Pyrgus malvae (esperide della malva), specie di farfalla appartenente alla famiglia  Hesperiidae.
 Pyrgus Malvae, personaggio del romanzo La guerra degli elfi di Herbie Brennan.